Clearmont kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Clearmont (Missouri)
Clearmont (Wyoming)